Cet article présente la liste des épisodes de la série télévisée française Les Filles d'à côté.

Épisodes 

 Un appartement de rêve 
 Des voisins charmants 
 Les Clés mentent 
 Panne de télé 
 Jalousies 
 Électroménager 
 Un gros chagrin 
 Le Petit Monstre 
 L'Amour, toujours l'amour 
 L'Inconnu 
 Une belle histoire 
 Faux frère 
 Surpression générale 
 Lettre d'amour 
 Accident 
 Un cœur tendre 
 Les Fleurs 
 Une bonne copine 
 Question d'humanité 
 Sauvetage amer 
 Rumeurs 
 Un plan génial 
 La Foulure 
 Mauvaise humeur 
 Le Rival 
 La Tombola 
 Cocooning 
 Compensations  
 Damnation 
 La Danse 
 Tensions 
 Lis tes ratures 
 Les Excuses 
 La Caméra vidéo 
 La Cabine de bronzage 
 L'Idole 
 L'Homme de ma vie 
 Le Placard 
 La Séance photo 
 Expérience explosive 
 Ça minerve 
 L'Ascenseur 
 Casting 
 La Gagnante 
 Les parallèles se rencontrent 
 Soupçons 
 Blocage 
 Trois nourrices pour un bébé 
 Du muscle 
 L'Avocat 
 Décibels 
 Miss club 
 La Fée du logis 
 La Réaction 
 Fulvia 
 La Championne 
 Un homme... un vrai ! 
 Baby sitting 
 Le Talent d'Achille 
 Copain, copine 
 La Chaîne 
 Coups sans blessure 
 Les Roses 
 L'Anniversaire 
 Le Héros du jour 
 La Leçon de séduction 
 La Cassette 
 À sec ! 
 Au coin de l'œil 
 Le Duo de l'âne 
 La Petite 
 Erreur fatale 
 La Stratégie Mac Mahon 
 Quelle élégance 
 Golden Marc 
 La Charité 
 Le Grand Amour 
 Super copine 
 Illusions perdues 
 Amie amie 
 Conflit intérieur 
 L'Invitation 
 Les garçons se cachent pour pleurer 
 L'Œil-de-bœuf 
 La Boum 
 Le Nirvana 
 Résultats confidentiels 
 Conflits 
 Coups de cafard 
 Le Bal masqué 
 Pub frappante 
 Le Pari 
 Le Navigateur solitaire 
 Abus dangereux 
 La Rougeole 
 Jour noir, jour bleu  
 Générations spontanées 
 Question d'éducation 
 Chassé-croisé 
 Les Couples 
 Panique 
 Trop c'est trop 
 Nostalgie 
 Détournement 
 Chicago Bulls 
 Tours de taille 
 Magie noire 
 Le Mauvais Joint 
 Chanteur de blues 
 Happy few 
 Dépannage 
 Belle, grande et bronzée 
 Question de vie ou de mort 
 Le Rôle biologique 
 Coup de fouet 
 Marié, sans enfant 
 Le Séminaire 
 Jamais deux sans trois 
 Une femme à hommes 
 Un homme chasse l'autre
 Impossible challenge
 Le Choix de Sabine
 Guillaume
 Le Retour de Fanny
 Violences
 Politique fiction
 À fleur de peau
 Chat perché
 Outrage
 Déprimes conjuguées
 Retour de vacances
 Patricia
 S.O.S mari en détresse
 Bouleversements
 Les Apaches
 Départ sans fanfare
 Libres échanges
 Le Nouveau
 L’Égorgeur fou
 L'Insulte
 Une bonne journée
 Adeline
 Une filleule dangereuse
 La Demande en mariage
 Le Remplaçant
 Les Chiens de faïence
 Réceptions
 Des conseils avisés
 La Boum de minuit
 Les Naufragés
 José
 Dans le dos des copines
 Entre copains
 Star de la pub
 Une sœur pas comme les autres
 Attaques passionnelles
 Le Choc des titans
 Petit bout de banane
 La Lettre
 Changement de locataire
 Le Bon Moment
 Le Loup-garou
 Cartes sur table
 Adeline revient
 La Fuite
 La Vie continue
 Entrevue
 L'Huissier
 Le Secret
 Le Pote

Notes et références 

Fillesdacote